В парному розряді жіночого тенісного турніру Puerto Rico Open 1989, що проходив у рамках Туру WTA 1989, Джиджі Фернандес і Робін Вайт con Кеммі Макгрегор і Ронні Рейс non hanno disputato la фінал.

Сіяні пари 

 Джиджі Фернандес /  Робін Вайт (фінал)
 Сенді Коллінз /  Лаура Аррая (півфінал)

 Кеммі Макгрегор /  Ронні Рейс (фінал)
 Софі Ам'яш /  Камілл Бенджамін (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Puerto Rico Open